Bärenturm steht für:

 Bärenturm (Berg), Berg in den Emmentaler Alpen, Kanton Obwalden
 Bärenturm (Coburg), Turm in der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Bärenturm (Jajce), Turm in der Stadt Jajce, Kanton Zentralbosnien, Bosnien und Herzegowina, siehe Jajce #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Bärenturm (Possen), Turm im Kyffhäuserkreis, Thüringen, siehe Possen (Sondershausen) #Bärenzwinger